Burg Schönberg, teils Ruine Schönberg oder Burgstall Schönberg, sowie Schloss Schönberg, heißen: 

 Burgruine Schönberg (Auberg), Auberg in Oberösterreich
 Burgstall Schönberg (Burgkirchen an der Alz), Landkreis Altötting, Bayern
 Burg Schönberg (Lauchheim), ehemalige Burg beim Hof Schönberg der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burg Schönberg (Lauf an der Pegnitz), abgegangene Burg im Ortsteil Schönberg von Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schönburg (Rhein), am Rhein bei Oberwesel
 Schloss Schönberg (Bensheim), Schloss (ehem. Burg) bei Schönberg, Bensheim an der Bergstraße, Kreis Bergstraße, Hessen
 Burgruine Schönberg (Šumberk), Burgruine einer Höhenburg bei Sela pri Šumberku, (dt. Sella bei Schönberg, auch Rallechergeschiess), Gemeinde Trebnje, Slowenien
 Burg Schönberg (Ostpreußen), Ruine einer Ordensburg des Deutschen Ordens, bei Szymbark in Polen
 Burg Schönberg (Stubai), abgegangene Burg in Tirol
 Schloss Schönberg (Vogtland), Schloss (ehem. Burg) in Schönberg am Kapellenberg in Sachsen
 Schloss Schönberg (Wenzenbach), Schloss (ehem. Burg) in Wenzenbach im Landkreis Regensburg in Bayern

Siehe auch:
 Burg Schöneberg, Burg Schönebürg, Burg Schönburg, Bergschloss Schöneberg